Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием у мужчин на Олимпиаде 2000 года проходили 20 и 21 сентября. Приняли участие 56 спортсменов из 49 стран. Мужчины седьмой раз в истории разыграли олимпийские награды на этой дистанции.

Достаточно неожиданно победу в финале с новым олимпийским рекордом одержал 22-летний итальянец Массимилиано Розолино, который до этого ни разу не был чемпионом мира. Олимпийский чемпион 1996 года на этой дистанции венгр Аттила Цене на этот раз стал четвёртым. Чемпион мира 1998 года на этой дистанции голландец Марсел Вауда занял только пятое место.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 304–319   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000